Ни́ксон () — английская фамилия.

Персоналии 
 Никсон, Агнес (1927—2016) — американская актриса, продюсер и сценарист.
 Никсон, Гуннар (род. 1993) — американский легкоатлет.
 Никсон, Джеррен (род. 1973) — тринидадский футболист, нападающий.
 Никсон, Джэй (род. 1956) — американский политик, 55-й губернатор штата Миссури.
 Никсон, Кимберли (род. 1985) — британская актриса.
 Никсон, Марни (урождённая Маргарет Никсон Макитрон; 1930—2016) — американская певица (сопрано), актриса и закадровый исполнитель.
 Никсон, Мэриан (урождённая Мэриан Ниссинен; 1904—1983) — американская актриса и танцовщица.
 Никсон, Норм (род. 1955) — американский баскетболист.
 Никсон, Пэт (1912—1993) — супруга Ричарда Никсона.
 Никсон, Ричард (1913—1994) — 37-й президент США (1969—1974).
 Никсон, Синтия (род. 1966) — американская актриса.
 Никсон, Хэмми (1908—1984) — американский блюзовый музыкант.
 Никсон, Эми (род. 1977) — канадская кёрлингистка.

Другое 
 Никсон — фильм Оливера Стоуна 1995 года.

См. также 
 Доктрина Никсона